Mk 48:
 Mark 48 (Mk-48) — американская универсальная дистанционно управляемая торпеда большой дальности.
 Mark-48 (Mk-48) — американская корабельная установка вертикального пуска для управляемых ракет.
 Mk.48 mod.0 — бельгийский 7,62-мм ручной пулемёт.